Heretic (engl. ‚Häretiker‘) bezeichnet:

 Heretic (Computerspiel), ein Computerspiel von Raven Software (1994)
 Heretic (Band), eine US-amerikanische Thrash- und Power-Metal-Band (1985–1988, seit 2011)
 Gründungsname der Band Morbid Angel (1984)